John Britton puede referirse a:
 John Britton (mártir) (f. 1598), mártir católico inglés
 John Britton (anticuario) (1771-1857), anticuario, topógrafo, autor y editor inglés
 John Britton (jugador de béisbol) (1919-1990), jugador de béisbol estadounidense
 John Britton (nadador) (1923-2004), nadador keniano
 John Edwin Britton (1924-2020), empresario y político canadiense
 John Bayard Britton (1925-1994), médico estadounidense
 John Leslie Britton (1927-1994), matemático inglés
 John Britton (jugador de bádminton) (n. 1951), jugador de bádminton estadounidense